«Де́ти но́чи» () — рассказ Роберта Говарда, из фэнтезийного «Пиктского цикла» и мистического литературного сериала «Конрад и Кирован». Написан в октябре 1930 года. Опубликован в 1931 году в американском журнале фантастики Weird Tales. Входит в большую межавторскую антологию «Мифы Ктулху» (первый рассказ Говарда в сеттинге Лавкрафта). В этом рассказе впервые упомянуты два известных персонажа Говарда — профессор Джон Кирован и легендарный исследователь оккультизма фон Юнцт, автор эзотерической книги «Unaussprechlichen Kulten».

Сюжет

Кабинет Конрада 

Место и время действия — США, 1930-е годы. Рассказ начинается с описания званного вечера в кабинете-студии оккультиста Джона Конрада, на котором присутствовали — сам Конрад, профессор антропологии Кирован, их компаньон Джон О'Доннел, от имени которого ведётся повествование, издатель Клементс, некто Таверел и загадочный аристократ Кетрик, отличавшийся нетипичной для англо-сакса монголоидной внешностью . Разговор поначалу зашёл об антропологии, но вскоре сместился в область литературы и старинных преданий. Особо подчёркивается список книг, присутствующий в кабинете, где кроме научных трудов и беллетристики обнаруживается демонологическая книга барона фон Юнцта «Unaussprechlichen Kulten», которую собравшиеся начали обсуждать.

Клементс выдвигает гипотезу, что некоторые из описанных в «Unaussprechlichen Kulten» древних верований сохраняются и поныне, в том числе древнепиктский культ Брана, который якобы до сих пор тайно исповедуют некоторые представители гаэльцев. Кроме всего прочего, в связи с книгой фон Юнцта были упомянуты ряд существ из мифологии Ктулху и процитирован иносказательный отрывок стихотворения Джеймса Флеккера «Ворота Дамасска», в привязке к прямой цитате из «Unaussprechlichen Kulten» о «городе в опустошении». Клементс рассказал собравшимся историю, случившуюся с ним во времена его студенчества: в юности он снимал комнату, совместно с неким неназываемым шотландцем, представителем древнего гэльского рода. Клементс случайно подслушал от этого соседа легенду о культе Брана и о Тёмной Империи пиктов, "ставшей преемницей державы еще более древней и таинственной, уходящей корнями в каменный век", о которых шотландец говорил во сне. Согласно этому рассказу, потомки современные пиктов поклоняются огромному изваянию короля Брана Мак Морна, укрытого в тайной пещере где-то в горном районе Шотландии, "в ожидании дня, когда статуя Брана внезапно задышит и оживет, явится миру из гигантской пещеры и возродит свою забытую империю".

Приводя доводы в пользу своей теории, Конрад демонстрирует собравшимся миниатюрный кремнёвый молот эпохи неолита, найденный шахтёрами на возвышенностях Уэльса и отреставрированный им (Конрад приладил к молоту дубовую рукоять), утверждая, что данный предмет принадлежал к культуре неизвестной низкорослой расы. Собравшиеся начали осматривать и тестировать этот артефакт, в результате чего Кетрик по неосторожности ударил вышеупомянутым молотом по голове юному исследователю О'Доннелу.

Арьяра 
Очнувшись после удара Кетрика, Джон О'Доннел обнаружил, что находится в мрачном лесу. При этом он был облачён в подобие одеяния кельтских воинов — в набедренную повязку из оленьей шкуры, боевые сандалии и имел при себе тяжёлый металлический топор. Быстро смекнув, что очутился в древней Англии и что настоящее его имя звучит не иначе как Арьяра, О'Доннел принялся исследовать окружающую его местность. Вскоре он обнаружил в том месте, где находился, следы недавнего побоища и изувеченные тела пятерых людей — своих соплеменников из Народа Мечей (). До слуха Джона доносилось какое-то неприятное верещание, наподобие шипения змей. То шипели собравшиеся вокруг полянки Дети Ночи — племя рептилоидных потомков змеелюдей. Дети Ночи враждовали и с пиктами и с кельтами, проживающими в тех же краях, но нападать могли только ночью, под покровом темноты, ибо отличались малым ростом и слабой физической комплекцией по сравнению с людьми. Далее О'Доннел припоминает, что накануне этих событий, он в группе с пятью своими товарищами, отправился на охоту в малоизученном лесном массиве. Вскоре отряд кельтских охотников заблудился и было решено заночевать, предварительно выставив караульного. Первым дежурить был назначен сам Арьяра, который тут же уснул на посту, в результате чего на лагерь было совершено ночное нападение со стороны Детей Ночи, скрытно наблюдавших за охотниками. О'Доннел-Арьяра, отметив про себя, что данные твари имеют раскосые глаза и довольно сильно смахивают на монголоидного Кетрика, который его сюда и отправил, принялся призывать на помощь финского бога воздуха и погоды Ильмаринена, с целью более эффективного уничтожения превосходящего по численности противника. Призывы к божеству, как видно, возымели действие и воин, впав в боевое безумие, уничтожил отряд Детей Ночи, получив в качестве военного трофея голову их вожака. С этой головой О'Доннел направился по змеиной тропинке к селению змеелюдей, где учинил массовые убийства местных жителей, оправдывая моральную сторону дела чувствами мести, ненависти и расовой нетерпимости. В итоге Арьяра всё-таки погиб, получив серьёзные множественные ранения.

В этой части рассказа Говард довольно подробно описывает быт Детей Ночи, особенности их архитектуры и вооружения, указывая на то, что потомки змеелюдей использовали исключительно кремнёвое оружие, характерное для людей эпохи неолита, тогда как кельтские племена применяли оружие из бронзы или железа. Кроме этого, заостряется внимание на характерном для Детей Ночи подземном образе жизни — потомки змеелюдей обитали в землянках, соединённых между собой разветвлённой системой подземных ходов.

Возвращение О'Доннела 
Погибнув в прошлых веках, Джон О'Доннел вновь возвращается в 1930-е годы, в кабинет Конрада. Придя в себя, он тут же нападает на Кетрика, пытаясь его задушить. Конрад и другие присутствующие пытаются их разнять, призывая О'Доннела к миролюбию. Однако О'Доннел утверждает, что Кетрика необходимо незамедлительно умертвить, в виду его явной принадлежности к чуждой англо-саксам расе змеелюдей, дабы он не осквернял землю своим присутствием и не портил англо-арийский генофонд. Далее, О'Доннел делает предположение по поводу происхождения Кетрика, намекая на то, что, по его мнению, одна из прабабок Кетрика вступила в половую связь с представителями деградировавших рептилоидов, прокравшихся под покровом ночи в родовой за́мок Седриков Сассекских. В заключении повествования, Джон О'Доннел декларирует твёрдые намерения посчитаться с вышеозначенным Кетриком, даже при условии риска возможного судебного преследования.

Но сам Кетрик – отродье ночи, этот кошмар, ублюдок ползучих тварей… Пока пульсирует в нём змеиная кровь, пока он не уничтожен, не будет мне покоя. Теперь, когда я знаю, кто он на самом деле, я всем своим нутром ощущаю, как отравляет он чистый воздух и оставляет склизкий змеиный след на земле. Звук его шипящего голоса наполняет меня отвращением, взгляд раскосых глаз приводит в бешенство. Для меня, представителя белой расы, такие как он, являются постоянной угрозой и оскорблением, как змея под ногой. Пусть столетия кровосмешения окрасили мои волосы в чёрный цвет и сделали смуглой кожу, я продолжаю считать себя арийцем. Как мои предки, как Арьяра, так и я сам, Джон О'Доннел, должен истреблять ползучих тварей, чудовищ с клеймом змеи на челе, затаившееся в древнем саксонском роде.

Персонажи 
 Джон О'Доннел — главное действующее лицо, компаньон Кирована и Конрада. Персонаж нескольких рассказов из цикла «Конрад и Кирован».
 Арьяра — древнекельтский воин из племени Народ Мечей. Воплощение О'Доннела во доисторических временах.
 Джон Кирован — профессор, историк, антрополог, этнограф. Один из известных персонажей Говарда.
 Джон Конрад — оккультист, компаньон Кирована и О'Доннела. Один из известных персонажей Говарда.
 Клементс — вымышленный писатель, редактор поэтического журнала «The Cloven Hoof».
 Таверел — один из гостей Конрада. Персонаж нескольких рассказов из цикла «Конрад и Кирован».
 Кетрик — спутник Таверела, представитель рода Седриков Сассекских. Персонаж нескольких рассказов из цикла «Конрад и Кирован».
 Фридрих Вильгельм фон Юнтц (1795-1840) — вымышленный немецкий оккультный исследователь (1795-1840), автор книги «Сокровенные культы».
 Бран Мак Морн — легендарный король пиктов, известный персонаж Говарда из его «Пиктского цикла».
 Хендрик Брулер — вымышленный профессор антропологии. Один из малоизвестных персонажей «Конрад и Кирован».

Упоминаемые исторические лица 
 Джованни Боккаччо (1313-1375) — итальянский писатель и поэт эпохи раннего Возрождения. Известен своей классической книгой «Декамерон» 1352—1354 годов.
 Эдгар Алан По (1809-1849) — великий американский писатель и поэт. Также упоминается его рассказ «Падение дома Ашеров» 1839 года.
 Алджернон Блэквуд (1869-1951) — английский писатель-мистик. Известен своим романом «Кентавр» 1911 года.
 Чарлз Роберт Метьюрин (1782-1824) — английский писатель, священник. Известен своим готическим романом «Мельмот Скиталец» 1817 года.
 Артур Мэйчен (1863-1947) — английский писатель литературы ужасов, оккультист. Также упоминается его новелла «Черная печать» 1895 года.
 Говард Лавкрафт (1890-1937) — американский писатель-фантаст. Также упоминается его рассказ «Зов Ктулху» 1926 года.
 Жорис-Карл Гюисманс (1848-1907) — французский писатель и поэт. Известен мистическим романом «Бездна» 1891 года.
 Хорас Уолпол (1717—1797) — английский писатель-мистик, основоположник готического романа. Также упоминается его роман «Замок Отранто» 1764 года.
 Карл Гроссе (1768–1847) — немецкий оккультист, автор готического романа 1791 года «Horrid Mysteries», повествующий об иллюминатах.
 Флиндерс Питри (1853-1942) — британский археолог и египтолог, профессор Лондонского университета, исследователь Стоунхенджа.
 Франц Боас (1858-1942) — американский антрополог и лингвист.
 Джеймс Элрой Флеккер (1884-1915) — английский поэт, драматург. Также цитируется отрывок из его стихотворения «Gates Of Damascus» 1912 года.

Упоминаемые книги 
 Missale Romanum — католический требник венецианского издания 1740 года.
 The Book of Peers — собрание родословных аристократических родо́в Великобритании.
 Unaussprechlichen Kulten — книга о невыразимых культах фон Юнцта.
 Некрономикон — книга имён мёртвых Абдула Альхазреда.
 The Cloven Hoof — вымышленный поэтический журнал, издаваемый в США.

Упоминаемые расы и существа 
 Йог-Сотот — бог из Мифов Ктулху, физическое воплощение мироздания. Впервые упомянут в романе Лавкрафта  «Случай Чарльза Декстера Варда» (1927).
 Ктулху — центральное божество из Мифов Ктулху, владыка миров, спящий на дне Тихого океана. Впервые упомянут в рассказе Лавкрафта «Зов Ктулху» (1928).
 Тсатоггуа — гиперборейский чёрный бог из Мифов Ктулху. Впервые упомянут в рассказе Роберта Говарда «Королевство теней» (1929).
 Голгорот — пернатый бог тьмы атлантов из Мифов Ктулху. Впервые упомянут в рассказе Роберта Говарда «Луна черепов» (1930).
 Дети Ночи — потомки змеелюдей — расы рептилоидов, распространившейся из затонувшей Лемурии в Гиперборею и на Британские острова.
 Иль-Маринен — финско-арийский бог ярости из древнекельтского культа. Одна из ипостасей Велунда.
 Кельты — упоминаются племена Народ Мечей, Волчий Народ и Народ Реки.
 Пикты — древний народ, населявший Шотландию со времён неолита. По версии фон Юнцта, пикты были представителями средиземноморской расы.

Географические объекты 
 Уэльс — княжество в составе Великобритании, в прошлом объединение независимых кельтских королевств. 
 Суссекс — графство Юго-Восточной Англии, располагающееся на территории древнего королевства Суссекс.
 Дарлинг — река на юго-востоке Австралии, правый приток Муррея.
 Новая Англия — регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт.
 Тёмная империя — пиктское королевство Брана Мак Морна из произведений Роберта Говарда.

Роберт Говард в мифологии Ктулху 

«Дети ночи» — первый рассказ Роберта Говарда, в котором он использует (упоминает) элементы мифологии Лавкрафта. Незадолго до написания рассказа, в сентябре 1930 года, Говард написал письмо школьному другу Тевису Клайду Смиту, где высказывает желание использовать в своих рассказах отдельные элементы из мифов Ктулху.
Я получил письмо от Лавкрафта, в котором он, к моему большому огорчению, сообщает, что Ктулху, Р'лиех, Юггот, Йог Согот и прочие - всего лишь плоды его собственного воображения <...>И я собираюсь спросить Лавкрафта, нельзя ли мне использовать его мифологию в моих рассказах - в виде намеков, конечно....
Результатом этого намерения и стал короткий рассказ «Дети ночи», который пока лишь формально относился к мифологии Ктулху, являясь переходным от чисто говардовской мифологий пиктов, Соломона Кейна и тому подобных, к сеттингу Лавкрафта. В последующем рассказе «Чёрный камень», мифология Ктулху у Говарда прослеживается уже более ясно.

Дебютный рассказ Говарда на около-ктулхианскую тему принято считать крайне неудачным и одним из наиболее слабых фантастических рассказов во всём авторском наследии Роберта Говарда. Во многом этот печальный факт произошёл благодаря навязчивым и тупиковым идеям расовой теории, которые в данном произведении преообладают над художественностью, превращая тонкий сомнабулический мир, созданный Лавкрафтом, в абсурдный и дешёвый боевик, слегка прикрытый мистическими элементами антуража. В то же время, несмотря на явную вторичность как сюжета, так и художественных приёмов, которые Говард пытался использовать, рассказ «Дети ночи» чрезвычайно интересен с фактологической точки зрения, ибо раскрывает предысторию вклада Роберта Говарда в массив мифов Ктулху.

Интересные факты 
 За рассказ «Дети Ночи» Роберт Ирвин Говард получил от издательства журнала Weird Tales шестьдесят долларов США в виде авторского гонорара.

См. также 
 Сокровенные культы
 Фридрих Вильгельм фон Юнтц
 Чёрный камень
 Тварь на крыше
 Змеелюди
 Рептилоиды

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Оригинальный английский текст на Project Gutenberg Australia 

Литература ужасов
Фантастические рассказы на английском языке
Мифы Ктулху
Рассказы 1930 года
Произведения Роберта Говарда